al-Hakam (von hakam, „Schiedsrichter“) bezeichnet:

 al-Hakam I. (770–822), dritter Emir von Córdoba (796–822)
 al-Hakam II. (915–976), zweiter Kalif von Córdoba (961–976)

al-Hakam („der Richter“, „der Schiedsrichter“) ist im Islam zudem der 28. Gottesname.

Siehe auch:
 Abd Allah ben Hakam († 1038), Emir von Saragossa
 Hakim
 Hakeem